Вишковић је хрватско и српско презиме. Оно се може односити на:
 Небојша Вишковић (1970),  српски новинар и спортски коментатор
 Радован Вишковић (1964), српски политичар
 Тијана Вишковић (1980), српска телевизијска, позоришна и филмска глумица и продуцент

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена